О сериале см. статью 7 самураев.

«Семь самура́ев» ( ситинин-но самурай) — эпическая самурайская кинодрама, поставленная режиссёром Акирой Куросавой в жанре дзидайгэки в 1954 году. Один из самых значительных и влиятельных японских фильмов в истории кино. Породил несметное количество ремейков и подражаний.

История создания 

Фильм появился во многом благодаря тому, что Акира Куросава очень хотел попробовать себя в популярном в Японии жанре «дзидайгэки» (историческом фильме о боевых приключениях самураев), причём сделать его одновременно и глубоким по смыслу, и увлекательным по форме. Первоначально он намеревался сделать фильм-притчу об одном дне из жизни самурая, проследить все поступки героя вплоть до вечера, когда герой должен был совершить ритуальное самоубийство из-за небольшого промаха, допущенного в течение этого дня. Но сценарий не складывался, и тогда Куросава поручил своим помощникам найти исторический сюжет из эпохи древней Японии, и появился сюжет о самурае, нанявшемся за пищу и жильё защищать крестьян от разбойников.

Куросава написал подробные биографии и описания каждого значительного героя фильма — какую одежду он носит, как говорит, какую пищу предпочитает и так далее. Время и место действия — период Сэнгоку, раздираемая междоусобными войнами средневековая Япония.

Длительность оригинальной версии «Семи самураев» составила 203 минуты; даже для проката в Японии фильм был сокращён почти вдвое (оригинальная версия демонстрировалась только в крупнейших городах). Ещё один сокращённый вариант — до 141 минуты — был создан специально для экспорта, в этой версии фильм шёл в Европе и в США; лишь в 1975 году зрители увидели авторскую версию «Семи самураев».

Премьера фильма в Японии состоялась 26 апреля 1954 года; «Семь самураев» быстро завоевали популярность как в стране, так и за рубежом и стали объектом многочисленных подражаний, из которых наиболее известным является фильм Джона Стёрджеса «Великолепная семёрка». Премьера в советском прокате состоялась в апреле 1988 года.

Сюжет

Первая часть 
Япония эпохи Адзути-Момояма, раздираемая междоусобными войнами, вторая половина XVI века. Предводители банды разбойников решают отложить нападение на деревню, дождавшись, когда жители вырастят и соберут ячмень. Крестьянин, спрятавшийся под вязанкой хвороста, невольно подслушивает их разговор. На сельском сходе отчаявшийся Рикити, у которого бандиты в прошлый раз забрали жену, призывает изготовить бамбуковые копья и перебить разбойников. Другие говорят, что война не дело крестьян и им не одолеть прекрасно вооружённых и знающих военное дело врагов, и надо умолять бандитов оставить им часть урожая. Старейшина деревни Гисаку, к которому сельчане обратились за советом, вспоминает, как жители одной из деревень наняли самураев и спасли свою деревню. После этого четверо крестьян отправляются в город в поисках нуждающихся ронинов, которые согласятся служить только за еду, поскольку крестьянам якобы больше нечего им предложить. Они видят, как пожилому самураю Симада Камбэю обривают голову, и тот переодевается в платье монаха, чтобы убить вора, захватившего в заложники ребёнка. Свидетелями этого подвига оказываются Окамото Кацусиро — юноша из аристократической семьи, и бродяга подозрительного вида. Кацусиро просит Камбэя стать своим учителем и следует за ним. Бродяга тоже следует за Камбэем, но не решается обратиться к самураю. Крестьяне рассказывают Камбэю о своей беде, и тот, хотя и не сразу, соглашается помочь им.

Оценив ситуацию Камбэй понимает, что ему нужны ещё шесть самураев. К нему присоединяется добродушный силач Катаяма Горобэй. Затем Камбэй встречает своего старого боевого друга Ситиродзи, который очень рад встрече и без особых раздумий соглашается войти в формирующийся отряд. Горобэй находит ронина Хаясида Хэйхати, остроумного и весёлого человека, подрабатывающего рубкой дров. Камбэй и Кацусиро наблюдают, как опытный фехтовальщик Кюдзо убивает вызвавшего его на поединок ронина. Кюдзо присоединяется к отряду Камбэя.

Вечером к самураям приходит пьяный бродяга, который получает палкой по голове при проверке его ловкости. Он показывает Камбэю свою родословную, но самураи поднимают его на смех: согласно бумагам самураю Кикутиё всего 13 лет. Однако он неотступно следует за самураями; они постепенно к нему привыкают и, в конце концов, принимают в отряд, так как им нужен каждый воин.

Жители деревни не знают, кого больше опасаться — бандитов или ронинов. Они прячут своих женщин и девушек. Однако благодаря энергичному Кикутиё, который прекрасно знает жизнь и страхи крестьян, ронинам удаётся найти общий язык с земледельцами. Они представляются старейшине и знакомятся с одинокой старухой, сыновей которой убили бандиты. Самураи обучают крестьян азам воинского дела, планируют оборону, окружают деревню заграждениями и рисуют свой флаг. На этом флаге Кикутиё обозначен треугольником, в отличие от шести законнорождённых самураев, обозначенных кружками.

Вторая часть 
Урожай ячменя собран, появляются трое разведчиков бандитов. Из-за неосторожности Кикутиё разведчики замечают самураев. Кюдзо, Кикутиё и Кацусиро убивают двоих, а третьего берут в плен. Он рассказывает, что бандиты устроили лагерь в дне пути. Самураи пытаются спасти его от разъярённой толпы крестьян, но появившаяся одинокая старуха забивает пленника тяпкой. Самураи решают напасть на разбойников. Хэйхати, Кикутиё, Кюдзо и проводник Рикити на захваченных у разведчиков лошадях отправляются к бандитскому лагерю. Они поджигают строение, где спят разбойники, и убивают выбегающих наружу в панике бандитов. Рикити видит свою жену, но она, увидев мужа, поворачивается и заходит обратно в охваченное огнём здание. Хэйхати пытается оттащить обезумевшего Рикити от огня, но падает, сражённый ружейным выстрелом, и умирает на обратном пути. Самураи и крестьяне торжественно хоронят погибшего на деревенском кладбище. На горизонте появляется конница бандитов. Крестьяне и самураи спешат занять оборону.

Отряды бандитов натыкаются на забор с запада, затопленное поле с юга и разобранный мост через реку с востока. Ситиродзи замечает у них три ружья, представляющие особую опасность для защитников. Бандиты поджигают несколько домов с восточной стороны, которые было решено не оборонять, и мельницу Гисаку. Старейшина сгорает на мельнице, его родственница, отправившаяся за стариком, получает копьём в спину. Кикутиё, заливаясь слезами, несёт её ребёнка: «Этот мальчик — я!», он признался товарищам, что является сыном крестьянина. Ночью бандиты пытаются тайком преодолеть заграждения с трёх направлений, но крестьяне остервенело закалывают смельчаков копьями. Камбэй спланировал оборону так, чтобы главная атака бандитов прошла через северную рощу. Он говорит: «Хорошая крепость должна быть западнёй». По его плану защитники пропускают в деревню одного-двух передовых всадников, после чего строй копейщиков тут же смыкается, Прорвавшиеся бандиты обречены: внутри деревни на них набрасывается другой отряд копейщиков и самураев.

Рикити вызывается добыть ружьё, но Кюдзо останавливает его и сам исчезает в ночном лесу. Утром он передаёт Камбэю добытое ружьё и сообщает о двух убитых бандитах. Кацусиро, восхищённый скромностью и мужеством Кюдзо, рассказывает Кикутиё о его подвиге. Раздосадованный Кикутиё оставляет пост и углубляется в лес, где видит, как главарь бандитов казнит двоих дезертиров. Кикутиё переодевается в одежду одного из убитых. Притворившись «своим», он заводит разговор с часовым, вооружённым ружьём, и убивает его. Разбойники бросаются в погоню за Кикутиё. Однако в это время пехота бандитов проникает через оставленный им пост, уничтожив его защитников. Камбэй приказывает Горобэю удерживать рощу, никого не пропуская. Двое бандитов всё же прорываются, один из них, искусный лучник, поражает стрелами нескольких крестьян, в том числе Ёхэя. Отряд Камбэя уничтожает прорвавшихся бандитов, крестьяне приносят убитого Горобэя.

По расчётам Камбэя в банде осталось только 13 разбойников, Камбэй предугадывает, что следующий бой будет последним, и атака состоится завтрашним утром. Об этом сообщают крестьянам. Обрадованные крестьяне подносят самураям сакэ и закуску из припрятанных запасов, о наличии которых говорил Кикутиё. Крестьянка Сино соблазняет Кацусиро. Заставший их отец Сино жестоко избивает свою дочь. Начинается проливной дождь.

По плану Камбэя утром в деревню пропускают всех бандитов, а затем атакуют их со всех сторон. Дезорганизованные бандиты погибают один за другим. Ситиродзи бьётся копьём. Кикутиё перед боем втыкает в землю 6 мечей. После того, как он сбивает с коней троих, его большой меч ломается и он берёт один из тех, что воткнул в землю. Камбэй втыкает в землю меч и стреляет из лука. Кацусиро закалывает своего первого бандита. Кюдзо убивает одноглазого вожака банды. Двое бандитов врываются в дом, где прячутся женщины. Один из них выстрелом убивает Кюдзо. Разъярённый Кикутиё бросается к дому, получает смертельное ранение, врывается в дом и пронзает мечом последнего разбойника.

В живых остаются трое самураев: предводитель отряда Камбэй, его старый друг Ситиродзи и юный Кацусиро. Крестьяне сажают рис. Сино проходит мимо Кацусиро, он бросается за ней, но останавливается на мосту. Самураи стоят у кладбища. Камбэй заявляет, что победили не самураи, а крестьяне. В четыре могилы наверху кладбища воткнуты мечи, трепещут флажки на древках. Меч, вонзённый в крайнюю правую насыпь, развёрнут в сторону, отличную от остальных. Ветер гонит пыль.

В ролях

Семь самураев 
 Такаси Симура — Симада Камбэй (), лидер группы
  — Катаяма Горобэй (), второй самурай, нанятый Камбэем
 Дайсукэ Като — Ситиродзи (), третий в группе
  — Хаясида Хэйхати (), самурай, нанятый Горобэем
 Исао Кимура — Окамото Кацусиро (), юноша из аристократической семьи
  — Кюдзо (), мастер меча
 Тосиро Мифунэ — Кикутиё (), седьмой член группы

Крестьяне 
  — Гисаку, старейшина деревни
 Каматари Фудзивара — Мандзо
 Кэйко Цусима — Сино, дочь Мандзо
 Ёсио Цутия — Рикити
 Юкико Симадзаки — жена Рикити
 Бокудзэн Хидари — Ёхэй

Бандиты 
 Харуо Накадзима — Бандит
 Эйдзиро Тоно — вор

Прочие 
 Тацуя Накадай — самурай, прогуливающийся по городу (эпизод)

Художественная ценность 
 Фильм занял первое место в списке журнала Empire «100 лучших фильмов мирового кинематографа», составленном в 2010 году.
 В фильме впервые в творчестве Куросавы возникает противопоставление традиционного самурайского холодного оружия и огнестрельного, которое воспринимается как несовместимое с воинской честью. Ружья в фильме есть только у бандитов, среди самураев делает выстрел из ружья только «недосамурай» Кикутиё, и только один раз. Впоследствии в других фильмах Куросавы этот мотив был усилен и подчёркнут — например, в «Телохранителе», — и достиг кульминации в «Тени воина», где вначале Такэда Сингэн был смертельно ранен выстрелом из ружья, а в финале фильма всё войско клана Такэда уничтожено ружейными залпами. 

 Сюжетная завязка «Семи самураев» использовалась во многих фильмах, из которых прежде всего можно назвать его американский ремейк «Великолепная семёрка» () снятый в 1960-м году режиссёром Джоном Стёрджесом. Даже сюжет анимационной картины «Приключения Флика» студии Pixar в первой половине фильма почти полностью копирует «Семь самураев». В роли крестьян выступают муравьи, в роли бандитов — саранча. В одном эпизоде был почти дословно процитирован эпизод из «Семи самураев», а именно момент, когда убитые горем крестьяне понимают, что даже если их деревня откупится от бандитов, её жителей всё равно ждёт голодная смерть. В 2004 году было снято аниме «7 самураев», действие которого перенесено в будущее. 17 эпизод 2 сезона анимационного сериала Star Wars The Clone Wars посвящён Акире Куросаве. В основе сюжета этого эпизода лежит такая же история, но действие происходит на одной из планет вымышленной вселенной. Перед началом серии появляется титр с посвящением памяти Акиры Куросавы (). В 2019 году вышел телесериал «Мандалорец», в котором сюжет 4-й серии («Глава 4: Убежище» англ. «Chapter 4: Sanctuary») почти полностью взят из фильма «Семь самураев».

Награды и номинации 
Венецианский кинофестиваль (1954)
 Победитель — Серебряный лев — Акира Куросава

Премия Майнити (1955)
 Победитель — Лучший актёр второго плана — Сэйдзи Миягути

Британская академия (1956)
 Номинант — Лучший фильм
 Номинант — Лучший иностранный актёр — Тосиро Мифунэ
 Номинант — Лучший иностранный актёр — Такаси Симура

Оскар (1956)
 Номинант — Лучшая работа художника (ч/б фильмы)
 Номинант — Лучшая работа костюмера (ч/б фильмы)

Премия Юсси (1959)
 Победитель — Лучший иностранный режиссёр — Акира Куросава
 Победитель — Лучший иностранный актёр — Такаси Симура

Satellite Awards (2006)
 Победитель — Best Overall DVD

Примечания

Ссылки 

 Семь фетишей Акиры Куросавы: игра теней, трубный вой и немного модернизма, «Искусство кино»
 «Семь самураев»: образец дзидайгэки

Фильмы Японии 1954 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фильмы-драмы Японии
Фильмы-боевики Японии
Фильмы о самураях
Чёрно-белые фильмы Японии
Исторические фильмы о XVI веке
Фильмы о боевых искусствах
Чёрно-белые фильмы 1954 года